ADL steht für:
 acid detergent lignin, Lignin bei der erweiterten Weender Analyse, siehe Futtermittelanalytik #Erweiterte Weender Analyse
 Action Description Language, ein Planungssystem insbesondere für Roboter
Activities of Daily Living, Aktivitäten des Täglichen Lebens, ein Begriff aus der Gesundheits- und Krankenpflege
 Advanced Distributed Learning Initiative, eine Organisation zur Standardisierung von E-Learning-Technologien 
 Adventure Development Language, eine Programmiersprache von On-Line Systems
 aerobic dive limit, siehe Aerobe Tauchgrenze
 Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
 Alexander Dennis Ltd., ein schottischer Omnibushersteller 
 Alterssicherung der Landwirte, die gesetzliche Rentenversicherung der Landwirte in Deutschland
 Anti-Defamation League, eine jüdische Organisation gegen die Diffamierung von Juden und anderen Randgruppen
 Architecture Description Language, eine Gruppe von semi-formalen Sprachen zur Beschreibung von Softwarearchitekturen
 Argument dependent name lookup, eine Technik zur Namensauflösung in Programmiersprachen
 Archiv des Liberalismus
 Arkiv for Dansk Litteratur, dänischsprachige elektronische Bibliothek
 Arthur D. Little, eine Unternehmensberatung
 Außendienstleiter / Außendienstleitung, siehe Außendienst
 Autodrehleiter, Feuerwehrfahrzeug
 Flughafen Adelaide (IATA-Code), internationaler Flughafen in Adelaide, Australien

A. d. L. steht für:
 Assessor des Lehramtes, siehe Assessor #Arten

Adl ist der Familienname folgender Personen:
 Mostafa Adl (1882–1950), persischer Jurist, Rechtsprofessor, Minister, Diplomat und Senator

adl steht für:
 Gallong (auch Galo; ISO-639-3-Code), eine der Tani-Sprachen, gesprochen von der Ethnie der Galo insbesondere in Arunachal Pradesh

Abkürzung